Сен-Венса́н-де-Ламонжуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 125 км на південний схід від Бордо, 16 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 251,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Венсан-де-Ламонжуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-де-Ламонжуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-де-Ламонжуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-де-Ламонжуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-де-Ламонжуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна